Itaca – isola greca del mar Ionio
 ITACA (Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) – organo tecnico della Conferenza delle regioni e delle province autonome
 ITACA (International Theatre Academy of the Adriatic) – accademia teatrale di Palo del Colle (BA)
Itaca - brano musicale di Lucio Dalla del 1971
 Itaca – singolo di Lucio Dalla La casa in riva al mare/Itaca
 Itaca, opera letteraria di Eva Cantarella;